Samos (eiland), een Grieks eiland en bestuurlijk onderdeel van het gelijknamige departement
 Samos (departement), een Grieks departement
 Samos-stad, een andere naam voor Vathy, de hoofdstad van het Griekse eiland en departement Samos
 Het Vorstendom Samos, een voormalige semi-onafhankelijk staat op het Griekse eiland
 Samos (Lugo), een gemeente in de Spaanse provincie Lugo
 Samos (gebouw), Samos of wel De Tweeling, gebouw in Amsterdam